Хмельная — название населённых пунктов на Украине:

 Хмельная — село в Киево-Святошинском районе Киевской области.
 Хмельная — село в Каневском районе Черкасской области.